Bosznia-Hercegovina hegyeinek listája az 1500 méternél magasabb csúcsokkal:

Jegyzetek

Fordítás 

Bosznia-Hercegovina hegyei, hegységei
Hegyek listái